Il singolare del torneo di tennis Qatar ExxonMobil Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Roger Federer che ha battuto in finale Gaël Monfils 6-3, 7-6(5).

Teste di serie 

  Roger Federer (campione)
  Nikolaj Davydenko (quarti)
  Richard Gasquet (primo turno)
  Sébastien Grosjean (primo turno)

 Igor' Andreev (primo turno) 
 Olivier Rochus (primo turno) 
 Gaël Monfils (finale) 
 Feliciano López (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa 

Qatar ExxonMobil Open 2006
ATP Tour 2006